Zeven schepen bij de Britse marine zijn genoemd HMS Myrmidon naar de Myrmidonen uit de Griekse mythologie

 HMS Myrmidon (1781), een Brits marineschip met 22 kanonnen.
 HMS Myrmidon (1813), een Brits marineschip met 20 kanonnen.
 HMS Myrmidon (1845), een Brits marineschip.
 HMS Myrmidon (1867), een Brits onderzoeksvaartuig.
 HMS Myrmidon (1900), een Britse torpedobootjager.
 HMS Myrmidon (1942), een Britse torpedobootjager van de M-klasse.
 HMS Myrmidon (1944), een Britse mijnenveger.